Geçitli ist der Name folgender Orte in der Türkei:

 Geçitli (Ardanuç), Dorf im Landkreis Ardanuç, Artvin
 Geçitli (Besni), Dorf im Landkreis Besni, Adıyaman
 Geçitli (Gerger), Dorf im Landkreis Gerger, Adıyaman
 Geçitli (Hakkâri), Belde im Landkreis Hakkâri
 Geçitli (Hayrat), Dorf im Landkreis Hayrat, Trabzon
 Geçitli (Kalkandere), Dorf im Landkreis Kalkandere, Rize
 Geçitli (Karlıova), Dorf im Landkreis Karlıova, Bingöl
 Geçitli (Şereflikoçhisar), Dorf im Landkreis Şereflikoçhisar, Ankara
 Geçitli (Sincik), Dorf im Landkreis Sincik, Adıyaman
 Geçitli (Söğüt), Dorf im Landkreis Söğüt, Bilecik
 Geçitli (Yüreğir), Belde im Landkreis Yüreğir, Adana
 Geçitli (Adana), Dorf im Landkreis Adana
 Geçitli (Sason), Dorf im Landkreis Sason, Batman